Die Football League Third Division 1935/36 war die 16. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Chesterfield und Coventry City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Port Vale und Hull City nahmen in der folgenden Drittligasaison 1936/37 zwei Plätze in der Third Division North ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Southport und AFC New Brighton sowie im Süden Newport County und Exeter City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1936/37 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde der FC Walsall vom Norden in den Süden umgruppiert.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1935-36 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1935/36
Fußballsaison 1935/36